Perdoes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Perdões (ort), Minas Gerais, 
 Perdões (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar